Guenette oder Guénette ist der Familienname folgender Personen:

 François-Pierre Guénette (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Pierre Guénette (* 1969), kanadischer Taekwondo-Kämpfer
 Steve Guenette (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler